Мухамеджанов — казахская, кыргызская, таджикская и узбекская фамилия.

Известные носители:
 Мухамеджанов, Айдын Карибжанович (род. 1974) — советский и казахстанский футболист.
 Мухамеджанов, Ато (1940—2002) — советский и таджикский актёр театра и кино.
 Мухамеджанов, Бауржан Алимович (род. 1960) — депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 2009), Министр внутренних дел Республики Казахстан (2005—2009).
 Мухамеджанов, Закир Мухамеджанович (1921—2012) — советский и узбекский актёр театра и кино, народный артист СССР (1977).
 Мухамеджанов, Кабжан Мухамеджанович (1913—1984) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1972).
 Мухамеджанов, Калтай Мухамеджанович (1928—2001) — казахский советский драматург, писатель, публицист, сценарист.
 Мухамеджанов, Камалтин Ескендирович (1948) — казахстанский государственный и политический деятель.
 Мухамеджанов, Канат Умурзакович (род. 1960) — советский и казахстанский футболист.
 Мухамеджанов, Мирза-али Валиевич (1914—2000) — советский растениевод, академик АН Узбекской ССР и Академии сельскохозяйственный наук Узбекской ССР; министр земледелия, министр совхозов, министр сельского хозяйства Узбекской ССР.
 Мухамеджанов, Руслан Артурович (род. 1989) — казахстанский футболист.
 Мухамеджанов, Салихджан Алемджанович (1872—?) — кокандский купец, депутат Государственной думы II созыва от коренного населения Ферганской области.
 Мухамеджанов, Сыдык (1924—1991) — казахский советский композитор, народный артист СССР (1990).
 Мухамеджанов, Толеген (род. 1948) — казахский композитор.
 Мухамеджанов, Урал Байгунсович (1948—2013) — депутат, Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва.